Lamla ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lamla (1888–1986), deutscher Physiker
 Jörn Lamla (* 1969), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Lukas Lamla (* 1983), deutscher Politiker (PIRATEN)
 Norbert Lamla (* 1950), deutscher Musicaldarsteller